Atenuador puede designar:

 en electrónica, al atenuador de magnitud, un dispositivo que, dada una magnitud eléctrica, la disminuye por un factor constante;
 en genética, a la secuencia atenuadora, una secuencia genética que regula la reproducción en los procariontes.